Østlandet (bokmål) ali Austlandet (nynorsk) je geografska regija v jugovzhodnem predelu Norveške. Sestavljajo jo administrativne regije: Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo (mesto), Buskerud, Oppland in Hedmark. 

Regije Norveške